Història clínica electrònica, registre informatitzat de les dades mèdiques personals
 Host card emulation, emulació, mitjançant programari, d'una targeta intel·ligent
 Crioll hawaià (del seu acrònim en anglès Hawaiian Creole English), llengua criolla parlada a Hawaii (Estats Units)